Les élections municipales québécoises de 2013 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Montérégie

Abercorn 

 Le poste de conseiller #5 est comblé par Jean-Jacques Rouet entre  et .

 Élection partielle au poste de maire et au poste de conseiller #1 le .
 Élection de Jean-Charles Bissonnette, maire de 2005 à 2013, au poste de maire et d'Alain Sylvestre au poste de conseiller #1.
 Élections partielles déclenchées en raison de la démission du maire Robert Nadeau pour des obligations familiales et professionnelles et de la démission de la conseillère Monique Lapointe à la fin de 2015.

 Le poste de conseiller #5 est comblé par Margaret Lefebvre Macey entre  et .

Acton Vale

Ange-Gardien

Beauharnois

Bedford (municipalité de canton)

Bedford (ville)

Belœil

Béthanie

Bolton-Ouest

Boucherville

Brigham

Brome

Bromont

Brossard

Calixa-Lavallée

Candiac

Carignan

Chambly

Châteauguay

Contrecœur

Coteau-du-Lac

Cowansville

Delson 

Élection partielle pour le poste de maire le 
 Organisée en raison du décès du maire Gilles Meloche le 
 Le conseiller Paul Jones agit comme maire intérimaire durant cette période.

 Élection partielle au poste de conseiller Quartier Nord (1.1) le .
 Organisée en raison de la démission du conseiller Stéphane Perreault pour se présenter à l'élection partielle pour le poste de maire.

Dundee

Dunham

East Farnham

Elgin

Farnham

Franklin

Frelighsburg 

Démission du maire Jacques Ducharme le .

Jean Lévesque (conseiller #6) est élu par acclamation au poste maire le .

Godmanchester 

Élection partielle au poste de conseiller #5 le .
Organisée en raison du décès du conseiller David Lamb en .
Élection de William Martin au poste de conseiller.

Granby

Havelock

Hemmingford (municipalité de canton)

Hemmingford (municipalité de village)

Henryville

Hinchinbrooke

Howick

Hudson

Huntingdon

L'Île-Cadieux

L'Île-Perrot

La Prairie 

Élection partielle pour le poste de maire et de conseiller du district de la Milice le 
 Organisée en raison du décès de la mairesse Lucie F. Roussel

La Présentation

Lac-Brome

Lacolle 

 Élection partielle au poste de conseiller #1 en .
 Organisée en raison de la destitution du conseiller Martin Lebrun pour cause d'absentéisme répétée aux séances du conseil municipal.
 Harold Audit, conseiller entre 2005 et 2009 et défait en 2013, redevient conseiller en 2015.

 Démission du conseiller #3 Jacques Lemaistre-Caron en raison d'un désaccord avec le conseil municipal dans le courant de l'année 2016.
 Élection par acclamation de Michel Guyon au poste de conseiller #3 durant l'été 2016.

 Élection partielle au poste de conseiller #6 le .
 Organisée en raison de la démission du conseiller Pierre Bilodeau pour dénoncer le dysfonctionnement du conseil municipal et pour raisons de santé.
 Élection de Christian Cloutier au poste de conseiller #6.

 Suspension temporaire du maire Roland-Luc Béliveau peu avant les élections municipales de 2017. Le conseiller Michel Guyon agit à titre de maire intérimaire.

Léry

Les Cèdres

Les Coteaux

Longueuil

Marieville

Massueville

McMasterville

Mercier

Mont-Saint-Grégoire

Mont-Saint-Hilaire

Napierville 

Élection partielle pour le poste de maire le 
 Organisée en raison du décès du maire Jacques Délisle le

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot 
 

Élection partielle pour le poste de maire et de conseiller du district #1 le 
 Organisée en raison de la démission de la mairesse Marie-Claude Nichols, élue députée libérale de Vaudreuil.

Notre-Dame-de-Stanbridge

Noyan

Ormstown 
 

Élection partielle pour le poste de maire et de Conseiller #1 le 
 Organisée en raison de la démission du maire Jean Côté en .

Otterburn Park

Pike River

Pincourt

Pointe-des-Cascades

Pointe-Fortune 
 

Le maire Jean-Pierre Daoust annonce sa démission le . Le conseiller et maire suppléant François Bélanger deviens maire jusqu'au srcutin de 2017.

Richelieu 

Élection partielle au poste de conseiller #2 le 
Jo-Ann Quérel est élue au poste de conseiller #2

Rigaud 

Élection partielle au poste de conseiller du district #3 en 
 Élection d'Édith de Haerne avec 37% des voix

Rivière-Beaudette

Rougemont

Roxton 
 

Démission du maire Stéphane Beauregard en . Stéphane Beauchemin, conseiller #6, le remplace à titre de maire intérimaire

Roxton Falls

Roxton Pond

Saint-Aimé

Saint-Alexandre

Saint-Alphonse-de-Granby

Saint-Amable

Saint-Anicet

Saint-Antoine-sur-Richelieu

Saint-Armand

Saint-Barnabé-Sud

Saint-Basile-le-Grand

Saint-Bernard-de-Lacolle

Saint-Bernard-de-Michaudville

Saint-Blaise-sur-Richelieu

Saint-Bruno-de-Montarville

Saint-Césaire

Saint-Charles-sur-Richelieu

Saint-Chrysostome

Saint-Clet

Saint-Constant

Saint-Cyprien-de-Napierville

Saint-Damase

Saint-David

Saint-Denis-sur-Richelieu 
 

Élection partielle pour le poste de maire et de Conseiller #2 le 
 Organisée en raison de la démission du maire Jacques Villemaire en .

Saint-Dominique

Saint-Édouard 
 

Élection partielle pour le poste de maire et de Conseiller #1 en 2014
 Organisée en raison du décès du maire Michel Raymond le .
Élection du conseiller (1) Ronald Lécuyer au poste de maire

Saint-Étienne-de-Beauharnois

Saint-Georges-de-Clarenceville

Saint-Gérard-Majella

Saint-Hugues

Saint-Hyacinthe

Saint-Ignace-de-Stanbridge

Saint-Isidore

Saint-Jacques-le-Mineur

Saint-Jean-Baptiste

Saint-Jean-sur-Richelieu

Saint-Joachim-de-Shefford

Saint-Joseph-de-Sorel

Saint-Jude

Saint-Lambert

Saint-Lazare

Saint-Liboire

Saint-Louis

Saint-Louis-de-Gonzague

Saint-Marc-sur-Richelieu

Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Mathias-sur-Richelieu

Saint-Mathieu

Saint-Mathieu-de-Belœil

Saint-Michel

Saint-Nazaire-d'Acton

Saint-Ours

Saint-Patrice-de-Sherrington

Saint-Paul-d'Abbotsford 
 

Élection partielle pour le poste de maire, conseiller #1, #5 et #5  le 
 Organisée en raison de la démission du maire Jacques Viens en

Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix

Saint-Philippe 

 Élection partielle au poste de conseille #1 le .
 Organisée en raison de l'élection du conseiller Jean-Claude Poissant à titre de député fédéral libéral de La Prairie lors des élections de 2015.
 Élection de Manon-Josée D'Auteuil au poste de conseillère #1.

Saint-Pie

Saint-Polycarpe

Saint-Rémi

Saint-Robert

Saint-Roch-de-Richelieu

Saint-Sébastien

Saint-Simon

Saint-Stanislas-de-Kostka

Saint-Télesphore

Saint-Théodore-d'Acton

Saint-Urbain-Premier

Saint-Valentin

Saint-Valérien-de-Milton

Saint-Zotique

Sainte-Angèle-de-Monnoir

Sainte-Anne-de-Sabrevois

Sainte-Anne-de-Sorel

Sainte-Barbe

Sainte-Brigide-d'Iberville

Sainte-Catherine

Sainte-Cécile-de-Milton

Sainte-Christine

Sainte-Clotilde

Sainte-Hélène-de-Bagot

Sainte-Julie

Sainte-Justine-de-Newton

Sainte-Madeleine

Sainte-Marie-Madeleine 

 Élection partielle au poste de conseiller #3 le .
 Élection de Gilles Carpentier au poste de conseiller #3.
 Organisée en raison de la démission de la conseillère Marie-Hélène Di Tomaso en .

Sainte-Marthe

Sainte-Martine 
 

Élections partielles pour le poste de maire, conseiller #1, 2, 4 et 5 le 
 Organisées en raison de la démission du maire Éric Brault pour raisons professionnelles en , des démissions de Carolle Lozeau (conseillère #2) et Maude Laberge (conseillère #4) pour se présenter à la mairie, du décès de Martin Primeau (conseiller #1) en  et de la démission de Nicolas Crête (conseiller #5).

Sainte-Sabine

Sainte-Victoire-de-Sorel

Salaberry-de-Valleyfield

Shefford

Sorel-Tracy

Stanbridge East

Stanbridge Station

Sutton

Terrasse-Vaudreuil

Très-Saint-Rédempteur

Très-Saint-Sacrement

Upton

Varennes

Vaudreuil-Dorion

Vaudreuil-sur-le-Lac

Venise-en-Québec

Verchères

Warden

Waterloo

Yamaska

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Montérégie
Histoire de la Montérégie
 Résultat